Himekawa steht für:
 Himekawa (Nagano und Niigata), ein Fluss in den japanischen Präfekturen Nagano und Niigata
 Himekawa (Gifu), ein Fluss in der japanischen Präfektur Gifu (Nebenfluss des Kiso)

Himekawa ist der Name von:
 Akira Himekawa, Pseudonym zweier japanischer Manga-Zeichnerinnen